Un saunier est un travailleur de l'industrie du sel travaillant dans une saunerie ou dans des marais salants.

Patronyme 

 Alice Saunier-Seïté (1925-2003), universitaire et femme politique française ;
 Boris Saunier (1978-), kayakiste français ;
 Bruno Saunier (1963-), hockeyeur français, frère de Franck Saunier ;
 Christine Saunier (1968-), joueuse de pétanque française ;
 Claire Saunier (1908-1998), femme politique française ;
 Claude Saunier (1943-2022), homme politique français ;
 Claude-Charles Saunier (1835-1907), ébéniste français ;
 Clément Saunier (1979-), musicien français ;
 Corentin Saunier (1994-), joueur français de hockey sur gazon ;
 Éric Saunier (1963-), historien français ;
 Franck Saunier (1966-), hockeyeur français, frère de Bruno Saunier ;
 Gaspard de Saunier (1663-1748), écuyer français ;
 Jacques Saunier (1924-), général français ;
 Jean Saunier (1939-1992), essayiste français ;
 Jean Saunier (1929-1999), footballeur français ;
 Jean-Yves Saunier (1941-), prêtre diocésain du diocèse de Nantes ;
 Johanne Saunier (1967-), danseuse et chorégraphe française ;
 Louis François Saunier (1761-1841), général de division français ;
 Ludovic Saunier (1975-), rugbyman français ;
 Matthieu Saunier (1990-), footballeur français ;
 Nelly Saunier (1964-), artiste plumassière française ;
 Nicole Saunier (1947-), monteuse française ;
 Noël Saunier (1847-1890), peintre français ;
 Vincent Saunier (1731-17?), danseur et chorégraphe français.

Toponyme 

 Lons-le-Saunier

Autre 
 L'entreprise Saunier Duval, spécialisée dans la fabrication de solutions de chauffage
 L'ancienne équipe cycliste Saunier Duval-Prodir, sponsorisée par l'entreprise précédente

Voir aussi 

  Bérenger Saunière, abbé français
Patronyme français